Braglia ima više značenja:
 Braglia, Asti
 Braglia, Ferrara
 Braglia, Reggio Emilia
 Braglia, Rovigo